Parenti e tanti guai (Sons and Daughters) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1974.
Sons and Daughters – serie televisiva australiana trasmessa dal 1982 al 1987.
Sons and Daughters – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1991.
Sons & Daughters – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2006 al 2007.
Sons and Daughters – gruppo musicale scozzese.
Figli (Sons and Daughters) – episodio della sesta stagione di Star Trek: Deep Space Nine